Periscelis är ett släkte av tvåvingar. Periscelis ingår i familjen savflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Savflugor
Periscelis